Dziewięć miesięcy – film francuski z 1994 roku
 Dziewięć miesięcy – film amerykański z 1995 roku